Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 807 dans le monde.

 RS-807 au Brésil
 Route régionale 807 en Finlande
 Route nationale 807 en France